John Thayer ist der Name folgender Personen:

* John Thayer (Prediger) (1759–1816), US-amerikanischer Presbyterianer, Prediger und katholischer Priester
 John A. Thayer (1857–1917), US-amerikanischer Politiker
 John B. Thayer (1862–1912), US-amerikanischer Sportler und Eisenbahnunternehmer
 John Eliot Thayer (1862–1933), US-amerikanischer Ornithologe
 John M. Thayer (1820–1906), US-amerikanischer Politiker
 John R. Thayer (1845–1916), US-amerikanischer Politiker